Santa Rosalia désigne, en l'honneur de Rosalie de Palerme, plusieurs localités dans le monde :

Santa Rosalía (Vichada)

Santa Rosalía (Basse-Californie du Sud)
 Santa Rosalía (Chihuahua)
 Santa Rosalía (Jalisco)
 Santa Rosalía (Sonora)
 Santa Rosalía (Tabasco)
 Santa Rosalía (Tamaulipas)

Santa Rosalía : l'une des quatorze municipalités de l'État de Portuguesa ;
 Santa Rosalía : l'une des vingt-deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans le district capitale de Caracas ;
 Santa Rosalía : capitale de la paroisse civile d'Ascención Farreras de la municipalité de Cedeño de l'État de Bolívar ;
 Capitale Santa Rosalía : l'une des deux divisions territoriales et statistiques de la municipalité de Santa Rosalía dans l'État de Portuguesa.